Pau může být:

zeměpisný název
 Pau (Francie) – název francouzského města v Akvitánii
 Pau (Itálie) – název obce na Sardinii
 Pau (Španělsko) – název obce ve Španělsku, v katalánském okrese Girona

zkratka
 PAU (chemie) – v chemii zkratka pro skupinu látek – polycyklické aromatické uhlovodíky
 PAU – Polska Akademia Umiejętności, zkratka Polské akademie umění

 jiné
 páu – stará měrná jednotka hmotnosti, užívaná v Afghánistánu

Externí odkazy